Daphné, nimfa
 Daphné, ókori település Antiokheiához közel
 Daphne, növénynemzetség
 Daphne, Richard Strauss operája
 Daphne, Georg Friedrich Händel operája
 Daphne település az USA Alabama államában
Lásd még:
Dafné, női név